Spinoretico è una frazione del comune di Frascati nella città metropolitana di Roma Capitale.

Sorge sul lato ovest della strada provinciale 77/b Pedemontana dei Castelli (via di Vermicino), a nord della frazione di Vermicino (parte di competenza di Roma Capitale).

Collegamenti esterni 
 

Frazioni di Frascati